I risultati completi del motomondiale 2016 furono i seguenti:

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

MotoGP

Iscritti
Primo anno di fornitura monogomma della Michelin che ha sostituito la giapponese Bridgestone.

Classifica piloti

Classifica costruttori

|}

Classifica squadre

Moto2

Iscritti
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop.

Classifica piloti

Classifica costruttori

|}

Moto3

Iscritti 
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop.

Classifica piloti

Classifica costruttori

|}

Note

Collegamenti esterni 
 

 2016